Niobe – bohaterka filmów Matrix Reaktywacja i Matrix Rewolucje
 Niobe – planetoida o numerze katalogowym 71
 Niobe – poemat K.I. Gałczyńskiego
 Niobe – rodzaj stawonogów z wymarłej gromady trylobitów
 Niobe (Nioba) – w mitologii greckiej córka Foroneusa, matka Pelasgosa
 Niobe (Nioba) – w mitologii greckiej królowa Teb, córka Tantala

Zobacz też 
 Niobe bolejąca – marmurowe popiersie Niobe
 Crocidura niobe – gatunek ssaka z rodziny ryjówkowatych
 dostojka niobe – gatunek motyla z rodzaju rusałkowatych
 HMS „Niobe” – nazwa okrętów Royal Navy
 HMCS „Niobe” – kanadyjski krążownik
 SMS „Niobe” – nazwa niemieckich okrętów
 niob (łac. niobium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali (symbol Nb)
 niobit – minerał
 Niobidzi – w mitologii greckiej potomstwo (synowie i córki) Niobe i Amfiona
 Wanda Lurie – zwana „Polską Niobe”